Аитова, Марина Александровна (урождённая Коржова, род. 1982) — казахская легкоатлетка (прыжки в высоту), мастер спорта Республики Казахстан международного класса.
 Аитова, Фатиха Абдулвалиевна (1866—1942) — татарская меценатка и просветительница, основательница первой в Казани женской гимназии.